Shanghai Masters 2015 – drugi duży turniej rankingowy sezonu snookerowego 2015/2016. Rozegrany został w Szanghaju w Chinach w dniach 14-20 września 2015 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 85 000
II miejsce: £ 35 000
Półfinalista: £ 19 500
Ćwierćfinalista: £ 12 000
Runda 2: £ 8 000
Runda 1: £ 6 000
Ostatnia 48: £ 3 000
Ostatnia 64: £ 2 000
Ostatnia 96: £ 500

Najwyższy break turnieju: £ 2 000

Pula nagród: £ 470 000

Runda dzikich kart 
Mecze zawodników z dziką kartą odbyły się w Szanghaju 14-15 września 2015 roku.

Drabinka turniejowa

Finał

Kwalifikacje 
Mecze fazy kwalifikacyjnej rozegrane zostały 5-9 sierpnia 2015 w Barnsley Metrodome w Barnsley, Anglia. Każdy mecz rozgrywany był do 5 wygranych partii.

Breaki stupunktowe fazy głównej turnieju 

 140  Luca Brecel
 134  Peter Ebdon
 128, 108, 104  Mark Williams
 126  Mark Davis
 123  Kyren Wilson
 122, 115, 104, 100  Judd Trump
 122, 100  Alan McManus
 120  Mike Dunn

 118, 103  Stuart Bingham
 115, 104  Fang Xiongman
 109  Martin Gould
 107  Shaun Murphy
 104  Ding Junhui
 101  Mark Allen
 101  Michael Holt

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 140, 131  Cao Yupeng
 138  Zhou Yuelong
 136  Anthony Hamilton
 136  Martin O’Donnell
 134, 104  Zhang Anda
 133, 117  Tom Ford
 133, 114  Tian Pengfei
 131  Zhang Yong
 129  Mike Dunn
 128, 102  Kyren Wilson
 128  Fergal O’Brien
 128  Jimmy Robertson
 127  Liam Highfield
 126  Mark King
 121, 108, 104  Luca Brecel
 121, 101  Anthony McGill
 121  Nigel Bond
 119  Kurt Maflin

 119  Joel Walker
 118  Dominic Dale
 113  Robert Milkins
 110  Joe Swail
 110  Alex Taubman
 110  Hossein Vafaei
 109  Gerard Greene
 108, 100  Ross Muir
 108  Li Hang
 106, 104  Jamie Burnett
 106, 103  Jamie Cope
 103  Rory McLeod
 102  Matthew Stevens
 102  Liang Wenbo
 101  Paul Davison
 100  Rhys Clark
 100  Rod Lawler
 100  Lee Walker

Bibliografia 
 Oficjalna strona światowej federacji snookera

Shanghai Masters (snooker)
2015 w sporcie
2015 w Chinach